Puchar Europy w skeletonie 2020/2021 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w niemieckim Winterbergu 27 listopada 2020 roku, a zakończył 19 lutego 2021 roku w Igls w Austrii.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Europy w skeletonie
2020 w Europie
2021 w Europie
2020 w skeletonie
2021 w skeletonie